Wright City, une ville du comté de Warren, dans le Missouri.
 , une ville du comté de McCurtain, en Oklahoma.
 , une communauté du comté de Smith, au Texas.